Mecze o Superpuchar Europy 1995 zostały rozegrane 6 i 28 lutego 1996 roku pomiędzy Ajaksem, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1994/1995 oraz Realem Saragossa, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1994/95. Ajax zwyciężył w dwumeczu 5:1, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz trzeci w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Real Saragossa

AFC Ajax

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 6 lutego 1996 na La Romareda w Saragossie. Frekwencja na stadionie wyniosła 23 000 widzów. Mecz sędziował Rémi Harrel z Francji. Mecz zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla Realu Saragossa strzelił Xavier Aguado w 28. minucie. Bramkę dla Ajaksu zdobył Patrick Kluivert w 70. minucie.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 28 lutego 1996 na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie. Frekwencja na stadionie wyniosła 22 000 widzów. Mecz sędziował Leslie Mottram ze Szkocji. Mecz zakończył się zwycięstwem Ajaksu 4:0. Bramki dla Ajaksu strzelili Winston Bogarde w 43. minucie, Finidi George w 54. minucie oraz Danny Blind w 65. i 69. minucie (dwukrotnie z rzutu karnego).

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1994/1995)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1994/1995)

Bibliografia 
 RSSSF

1995 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA